Аленсвил има више значења:
 Аленсвил (Пенсилванија)
 Аленсвил (Кентаки)